Ранчо Сан Франсиско има више значења:

 Ранчо Сан Франсиско (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско, Рефухио Запата (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско, Рефухио Запата (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику